Torre del Reloj es el nombre de varias torres, no necesariamente pertenecientes a un edificio anexo (que puede estar ya desaparecido):

En América
 Torre del Reloj, en San Vicente, El Salvador;
 Torre del Reloj de Montreal, en Canadá;
 Torre del Reloj, en Iquique, Chile;
 Reloj Turri, en Valparaíso, Chile;
 Torre del Reloj, en Cartagena, Colombia;
 Torre del Reloj, en Cúcuta, Colombia;
 Torre del Reloj, en Guayaquil, Ecuador;

En Asia
 Torre del Reloj de Deira, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos;
 Torre del Reloj del Ayuntamiento de Manila, Filipinas;
 Torre del Reloj del Jubileo, en Malasia;
 Torre del Reloj de Merewether, en Pakistán;
 Torre del Reloj en Faisalabad, Pakistán;
 Torre del Reloj en Jaffa, Israel;
 Torre del Reloj Khan en Sri Lanka
 Torre del Reloj de la Secundaria China, en Singapur;

En Europa

En España 
 Torre del Reloj, en Ateca, provincia de Zaragoza;
 Torre del Reloj, en Ayerbe, provincia de Huesca;
 Torre del Reloj, en Belchite Viejo, provincia de Zaragoza;
 Torre del Reloj, en Chiclana de la Frontera, provincia de Cádiz;
 Torre del Reloj, en Gijón, Principado de Asturias;
 Torre del Reloj, en Huete, provincia de Cuenca;
 Torre del Reloj, en Lastres, Principado de Asturias;
 Torre del Reloj, en Loja, provincia de Granada;
 Torre del Reloj, en Luanco, Principado de Asturias;
 Torre del Reloj, en Luna, provincia de Zaragoza;
 Torre del Reloj, en Marce, provincia de Lugo;
 Torre del Reloj, en Olesa de Montserrat, provincia de Barcelona;
 Torre del Reloj, en Puigcerdá, provincia de Gerona.

En otros países europeos
 Torre del Reloj, en Tirana, Albania;
 Torre del Reloj (Torre dell'Orologio), en Venecia, Italia;
 Torre del Reloj de Podgorica, en Montenegro
 Torre del Reloj McKee en Irlanda del Norte
 Torre del Reloj en Horta, Portugal;
 Torre del Reloj, en Sighișoara, Rumania;
 Torre del Reloj (Zytgloggeturm), en Berna, Suiza;
 Torre del Reloj, en Esmirna, Turquía;

Véase también 
 Torre, desambiguación;
 Reloj, desambiguación.